Глава Правительства КНДР осуществляет исполнительную власть. Назначается главой КНДР и утверждается Верховным народным собранием КНДР.

Ссылки 
 Руководство КНДР
 World Statesmen — North Korea

Главы правительства КНДР
КНДР